Les Chiens et les Loups peut désigner :
 Les Chiens et les Loups, roman d'Irène Némirovsky paru en 1940
 Les Chiens et les Loups, premier épisode de la série télévisée L'Instit